Германия, может означать:

Государство 
 Германия () — укороченное название современного государства в Европе — Федеративная Республика Германия (ФРГ).
 Федеративная Республика Германии (до 1990) (ФРГ) — .
 Германская Демократическая Республика (ГДР) — Восточная Германия.
 нацистская Германия — нацистская Германия.
 Германская империя или Второй рейх.
 Королевство Германия — средневековое государство.
 Германия — регион обитания древних германцев и римская провинция на севере Европы.

Другие значения 
 Германия — аллегорическая дева-воительница Germania, олицетворяющая единство Германии.
 «Германия» — книга Тацита, давшее название стране.
 Столица мира Германия — название Берлина, который в соответствии с планами Гитлера к середине XX века должен был стать столицей мира.
 «Германия» — стандартная серия почтовых марок, выпускавшаяся в Германии в 1899—1920 годах.
 (241) Германия — астероид.
 «» — название футбольных клубов.
 «Germania» — название авиакомпании.

См. также